Aliança (acordo)
 Tratado
 Pacto com o diabo
 Contrato social — também referido como pacto social
 Pacto Federal — carta que originou a Suíça
 Pacto Federativo — acordo da República Federativa do Brasil
 O Pacto (2006) — filme de terror
 Horns — livro de Joe Hill, lançado no Brasil como O Pacto
 Horns (filme) — com Daniel Radcliffe, lançado no Brasil como O Pacto
 Seeking Justice — filme de 2011 com Nicholas Cage, distribuído no Brasil como O Pacto

Ver também 
 Pacta sunt servanda

Desambiguação
Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura